Bruno Brandes (1910-1985), avocat et homme politique allemand ;
 Edvard Brandes (1847-1931), écrivain et critique littéraire danois ;
 Ernest Brandes (1768-1810), écrivain allemand ;
 Georg Brandes (1842-1927), écrivain et critique littéraire danois ;
 Heinrich Brandes (1803-1868), peintre allemand ;
 Jean-Christian Brandes (ou Johann Christian Brandes) (1735-1799), auteur et comédien allemand ;
 Joop Brandes (1920-), footballeur néerlandais ;
 Marthe Brandès (1862-1930), comédienne française ;
 Wilhelm Brandes (1854-1928), écrivain allemand.

Voir aussi 
 Éditions Brandes, maison d'édition
 Brandes investissement, gestionnaire de fonds canadien
 Site archéologique de Brandes, village minier des  en Oisans